Hanna Kister (1902-1997), wydawczyni
 Jicchak Kister (1905-1999), sędzia
 Marian Kister (1897-1958), oficer, wydawca, tłumacz
 Me’ir Jacob Kister (1914-2000), arabista